Mgmt. steht für:
 Management

MGMT steht für:
 O6-Methylguanin-DNA-Methyltransferase
 MGMT, Band
 MGMT, Album der Band MGMT (2013)